Сент-Набор:

Топоним 
 Сент-Набор () — коммуна в департаменте Вогезы (Франция).
 Сент-Набор () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.

Примечания